Камперт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Камперт, Ремко (1929—2022) — нидерландский писатель, поэт и колумнист.
 Камперт, Ян (1902—1943) — нидерландский поэт, прозаик и журналист.